Ženská dvouhra Lyon Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Dánka Clara Tausonová, která do turnaje nezasáhla.

Organizátoři udělili 140. hráčce světa Dajaně Jastremské divokou kartu. 21letá Ukrajinka se rozhodla odehrát turnaj po dramatickém útěku z Ukrajiny, kterou napadla ruská vojska. Spolu s patnáctiletou sestrou Ivannou Jastremskou strávily dvě noci v podzemní garáži a následně opustily rodnou Oděsu. Sestry získaly divokou kartu i do čtyřhry. Dajana Jastremská během turnaje emotivně vyjadřovala podporu Ukrajině, na jejíž pomoc věnovala výdělek 14 545 eur (cca 374 000 korun). V úvodním kole odvrátila dva mečboly Rumunce Aně Bogdanové.

Vítězkou se stala osmá nasazená, 33letá Číňanka Čang Šuaj, jež ve finále zdolala 21letou Ukrajinku Dajanu Jastremskou po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–4. V rozhodující sadě přitom jako první ztratila podání a otočila její průběh ze stavu gamů 0–2 a 2–4. Ovládla tak druhý ze tří vzájemných duelů. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo  třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první mimo Čínu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2022
WTA Tour 2022